Az Amonherkhopsef (vagy Amonhirkhopsef; ỉmn-ḥr-ḫpš=f) ókori egyiptomi férfinév, jelentése: Ámon az ő erős karjával van.

Híres viselői:

 Amonherkhopsef herceg, trónörökös, II. Ramszesz legidősebb fia (XIX. dinasztia);
 Amonherkhopsef herceg, trónörökös, III. Ramszesz legidősebb fia (XX. dinasztia);
 Amonherkhopsef herceg, III. Ramszesz fia, később VI. Ramszesz néven fáraó (XX. dinasztia);
 Amonherkhopsef herceg, VI. Ramszesz fia (XX. dinasztia); a KV13-as sírba temették el.

Források
 Aidan Dodson & Dyan Hilton: The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames & Hudson, 2004, , pp. 170, 192.

Ókori egyiptomi nevek